

Patronyme 

 André Lebeau (1932-2013), président du Centre national d'études spatiales et directeur général de Météo France ;
 Charles-Louis Lebeau (1812-1882), homme politique belge ;
 Dominique Lebeau (1975-), musicien québécois.
 Fernand Lebeau (1890-1915), physicien français, neveu et fils adoptif du mathématicien Émile Borel ;
 Gilles Lebeau (1954-), mathématicien français ;
 Guillaume Lebeau (1971-), écrivain français ;
 Joseph Lebeau (1794-1865), homme politique belge ;
 Madeleine Lebeau (1923-2016), actrice française ;
 Paul Lebeau (1868-1959), chimiste français ;
 Paul Lebeau (1925-2012), jésuite belge, théologien et exégète ;
 Patrick Lebeau (1970-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Pierre Lebeau (1954-), chanteur québécois ;
 Richard Lebeau (1953-), historien égyptologue français ;
 Stéphan Lebeau (1968-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Suzanne Lebeau (1948-), dramaturge et actrice québécoise.